George Gillett (joueur de rugby) (1877-1956), joueur de rugby à XV néo-zélandais
 George Gillett (homme politique) (1870-1939), homme politique britannique
 George N. Gillett Jr. (1938-), homme d'affaires américain